Персин — фамилия.

Известные носители:

 Персин, Владимир Петрович (ум. 1878) — мичман, герой войны 1877—1878 гг., командир миноносца «Пращ».
 Персин, Дмитрий Евгеньевич (1963—2009) — российский актёр театра и кино.
 Персин, Леонид Семёнович (род. 1948) — советский и российский учёный-стоматолог, специалист в области детской стоматологии, член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).
 Персин, Михаил Сергеевич — российский врач XIX века; брат Н. С. Персина.
 Персин, Николай Сергеевич — российский медик XIX века; брат М. С. Персина.

Прочее 
 Персин — вещество, токсин растительного происхождения.

Примечания